Dinastia Jin se poate referi la:

 Dinastia Jin (265-420) (晉朝), o dinastie chineză, împărțită în perioadele Jin de Vest și Est
 Dinastia Jin orientală (936-947) (後晉), una dintre cele cinci dinastii în timpul celor cinci dinastii și Perioada celor zece regate din China.
 Dinastia Jin (1115–1234) (金朝), un regat Jurcen din nordul Chinei.
 Dinastia Jīn orientală sau Dinastia Jinn orientală (din 1616) (後金), mai târziu cunoscută ca Dinastia Qing (din 1636), Jurcen-fondată în Manciuria.